Гуменне:

 Гуменне — небольшой город на востоке Словакии.
 Гуменне — район Словакии. Находится в Прешовском крае.